Vanadiumiodid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Vanadium und Iod. Diese sind:
 Vanadium(II)-iodid (VI2)
 Vanadium(III)-iodid (VI3)